Шон Ха́ррисон (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2018).
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его отец, Нил Харрисон — кёрлингист и тренер, двукратный чемпион Канады и мира среди мужчин.

Женат, жена Лорен Харрисон (, урожд. Лорен Вуд, ) — кёрлингистка, они в одной команде скипа Майка Андерсона выиграли  и чемпионат мира среди смешанных команд 2018. У них один ребёнок (2019 г. р.).

Примечания

Ссылки 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Sean Harrison»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу